Nothing Sacred ("niente di sacro" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Nulla sul serio (Nothing Sacred) – film del 1937 diretto da William A. Wellman

Televisione
Nothing Sacred – serie televisiva del 1997

Musica 
 Nothing Sacred – album di David Allan Coe del 1978
 Nothing Sacred – album dei Babylon A.D. del 1992
 Nothing Sacred – traccia dell'album Host dei Paradise Lost del 1999